Hallström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alarik Hallström (1849–1927), lektor och översättare
 Anders Hallström (1939–1987), skådespelare
 Ann Hallström (född 1970), poet
 Arne Hallström (1904–1999), militär
 Björn Hallström, flera personer
 Björn Hallström (1916–1981), tecknare och grafiker från Stockholm
 Björn Hallström (född 1931) (1931–2001), konstnär och tecknare från Östersund
 Carl Hallström (1786–1861), biskop i Kalmar stift
 Carl Erik Hallström (instrumentmakare) (1818–1875)
 Carl-Otto Hallström (1886–1975), arkitekt
 Cicci Hallström (född 1980), programledare och journalist
 Eric Hallström (1893–1946), konstnär, målare och grafiker
 Erik G. Hallström (1905–1993), konstnär
 Eva Hallström, flera personer
 Eva Hallström (född 1939), konstnär, etnolog och museiintendent
 Eva Hallström (född 1942) (1942–1997), konstnär
 Fredrik Hallström (född 1966), curlingspelare
 Gunnar Hallström (1875–1943), konstnär
 Gustaf Hallström (1880–1962), arkeolog
 Görel Hallström (född 1949), regissör
 Hasse Hallström (född 1954), kristen sångare
 Ivar Hallström (1826–1901), tonsättare, pianist och sångpedagog
 Johan Hallström (född 1976), skådespelare
 Karl Axel Ture Hallström (1850–1929), litograf och målare
 Knut Hallström (1925–2016), tecknare, teckningslärarae och författare
 Lasse Hallström (född 1946), filmregissör
 Malou Hallström (1941–2005), TV-profil och skådespelare
 Marrit Hallström (1883–1967), gymnastikdirektör
 Omar Hallström (1886–1967), företagsledare
 Otto Hallström (1874–1934), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Otto Gottfrid Hallström (1813–1880), företagsledare
 Paul Hallström (1887–1925), skådespelare
 Per Hallström (1866–1960), författare, översättare och civilingenjör
 Peter Hallström, flera personer
 Peter Hallström (fotbollsspelare) (född 1971)
 Peter Hallström (låtskrivare) (född 1965), producent och sångare
 Pia Hallström (1961–2016), politiker, moderat
 Sara Hallström (född 1979), poet
 Salka Hallström Bornold (född 1970), journalist och författare
 Signe Hallström (1874–1964), miniatyrmålare
 Sofia Hallström (född 1980), journalist, marknadskonsult och politiker, miljöpartist
 Staffan Hallström (1914–1976), målare och tecknare
 Sten Hallström (född 1961), musikproducent och diskjockey med artistnamnet "Stonebridge"
 Sven Hallström (1883–1957), advokat
 Sven Hallström (konstnär) (1915–2001), grafiker och förskollärare

Svenska efternamn